Străjescu
 Străjescu, Vrancea, localitate
 Străjescu (nume), nume de persoană

Toponime românești